Petar Stojanović (nogometaš), slovenski nogometaš
 Petar Stojanović (skladatelj), srpsko-mađarski skladatelj i violinist